Sorcerer () — это домашний компьютер, выпущенный в 1978 году компанией Exidy. Он был сравнительно продвинутым, когда был выпущен, особенно по сравнению с более коммерчески успешными Commodore PET и TRS-80; однако из-за того, что компания сосредоточилась на рынке видеоигр, ресурсы были ограничены, и  для развития данного направления было выделено отдельное подразделение компании. В 1983 году Exidy продала подразделение ПК фирме Biotech с Уолл-стрит.

Развитие 
Домашний компьютер получил некоторое развитие в следующей модели Exidy Sorcerer II.

Распространение 
Домашние компьютеры распространялись компаниями  в Австралии и Liveport в Англии, а также , которые имели лицензию на производство, продажу и распространение в Европе.

Примечания

Ссылки 
 Trailing Edge's Exidy Sorcerer Pages 
 Obsolete Technology website 

Домашние компьютеры